

Geografia
Regno Unito
 Lakeland – altro nome con cui è nota la regione montuosa del Lake District
 South Lakeland – distretto della Cumbria

 Stati Uniti d'America
 Lakeland – città della Contea di Polk, Florida
 Lakeland – capoluogo della Contea di Lanier, Georgia
 Lakeland – città della Contea di Washington, Minnesota
 Lakeland – CDP della Contea di Onondaga, New York
 Lakeland – città della Contea di Shelby, Tennessee
 Lakeland – città della Contea di Barron, Wisconsin

Persone
Christine Lakeland – cantante e musicista statunitense